Сент-Луис 2014 (Sinquefield Cup) — шахматный турнир с участием 6 гроссмейстеров (23 категория, средний рейтинг 2802 — наивысший средний за всю историю шахматных турниров). Турнир проходил с 26 августа по 8 сентября в Сент-Луисе (США). Обладателем Кубка Синкфилда 2014 года в американском Сент-Луисе стал Фабиано Каруана, показавший впечатляющий и неожиданный результат в 8,5 очков из 10 возможных. При этом выиграв семь первых встреч и три заключительные сыграв вничью.

Расписание 
 27—31 августа
 1 сентября — выходной день
 2—7 сентября

Призовой фонд 
 1-е место — 100 000$
 2-е место — 75 000$
 3-е место — 50 000$
 4-е место — 40 000$
 5-е место — 30 000$
 6-е место — 20 000$

Участники 

¹) рейтинги даны на август 2014 года

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте chessok.net
 Результаты турнира на сайте sfd-chess.ru

Сент-Луис (шахматный турнир)
2014 год в шахматах
Август 2014 года
Сентябрь 2014 года
Спорт в США в 2014 году